Фукаґава (Токіо)
 Фукаґава (Хоккайдо)